Оборин, Лев:
 Оборин, Лев Владимирович (род. 1987) — российский поэт, переводчик и литературный критик.
 Оборин, Лев Николаевич (1907—1974) — российский пианист, педагог, народный артист СССР (1964).